Saunalahti är en ort i Finland.   Den ligger i Juankoski kommun i den ekonomiska regionen Nordöstra Savolax och landskapet Norra Savolax, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Helsingfors. Saunalahti ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Suuri Säyneinen.

Terrängen runt Saunalahti är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Saunalahti. Runt Saunalahti är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Saunalahti är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Saunalahti växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Juankoski
Tätorter i Finland